Легион () е американски сериал, базиран на комиксовия герой на компанията Марвел.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019) 

Списъци с епизоди на сериали